Buš může být:

 Buš – krajina porostlá keři
 Buš (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Buš (příjmení)

Související články 
 Bush
 bušl